Romedenne peut désigner :

Patronymie 

Annabel Romedenne (1972-), joueuse de squash belge.
Patrice Romedenne (1964-), journaliste français.

Toponymie 

Romedenne, section de la ville belge de Philippeville.

Patronyme belge
Patronyme français